Авро́м (Абра́м Ге́рцевич) Су́цкевер (; , Сморгонь, Ошмянский уезд, Виленская губерния, Российская империя — 20 января 2010, Тель-Авив, Израиль) — еврейский поэт и прозаик, один из крупнейших поэтов на идише.

Биография 
Родился в традиционной семье; среди его предков — известные раввины и учёные. Родители — Герц Мойше-Залманович Суцкевер (1874—1920) и Рейна Шепселевна Файнберг (1883—1942), из раввинской семьи — заключили брак в 1905 году в Вильне. Во время Первой мировой войны, спасаясь от военных действий, семья бежала в Сибирь, где прошло детство поэта. После смерти отца в 1920 году семья переехала в Вильнюс. Авром учился в хедере, с домашними учителями, в еврейско-польской гимназии, был вольнослушателем Университета Стефана Батория.

В 1930 г. вступил в молодёжную еврейскую организацию скаутов «Бин», основанную М. Вайнрайхом, в которой культивировался идиш. Вскоре примкнул к литературной группе «Юнг Вилне» («Молодая Вильна»). В 1930-е гг. часто бывал в Варшаве, жил случайными заработками.

После присоединения Литвы к СССР работал на радио. В 1941 г. оказался с женой и матерью на оккупированной территории. Скрывался от нацистов, в сентябре 1941 года попал в вильнюсское гетто. Участник подполья в гетто и партизан отряда «Некоме» («Месть»). Спас важнейшие рукописи и книги библиотек М. Страшуна и ИВО (письма Л. Толстого, М. Горького, рукописи Шолом-Алейхема и др.), которые надлежало уничтожить по приказу нацистов.

В сентябре 1943 г., накануне ликвидации гетто, Суцкевер с отрядом участников Сопротивления добрался до Нарочанских лесов. 12 марта 1944 г. был доставлен военным самолётом в Москву, где в начале апреля выступил на третьем пленуме Еврейского антифашистского комитета; неоднократно встречался с Б. Пастернаком.

27 февраля 1946 года в качестве свидетеля давал показания на Нюрнбергском процессе.

В середине 1946 г. уехал в Польшу; в конце года принял участие в первом послевоенном Сионистском конгрессе в Базеле, где встретился с Голдой Меир. С её помощью в сентябре 1947 г. вместе с женой нелегально въехал на территорию подмандатной Палестины.

В 1948-49 гг. служил в израильской армии военным корреспондентом, участвовал в Войне за независимость Израиля. В 1949 г. стал основателем и редактором созданного при содействии Хистадрута ежеквартального журнала на идише «Ди Голдене кейт», который вплоть до закрытия играл огромную роль в развитии литературы на идише во всём мире.

Творчество 
В 1927 г. начал писать стихи на иврите, но вскоре полностью перешёл на идиш, первое стихотворение на котором опубликовал в 1933 году. Первый сборник «Лидер» («Стихотворения», 1937) был благожелательно встречен критикой. Рукопись книги стихотворений, стилизованных под средневековую еврейскую поэзию, погибла в гетто. Второй сборник «Валдикс» («Лесное», 1940) в основном посвящён пейзажной лирике.

В Вильнюсском гетто продолжал писать, завоевал на конкурсе литераторов-узников (февраль 1942 г.) премию за драматическую поэму «Дос кейверкинд» («Дитя могил»).

О пережитом в годы войны написал в книге «Фун Вилнер гето» («Из Виленского гетто» — М.: Эмес, 1946; 2-е издание, без купюр, вышло позднее в Париже на средства Союза виленских евреев во Франции), в поэме «Гехеймштот» («Тайный город», 1946—47).

Участие в освобождении Негева под командованием И. Саде нашло отражение в цикле «Лидер фун Негев» («Стихи из Негева») и в поэме «Гайстике эрд» («Одухотворённая земля»).

В 1952—1953 годах опубликовал раннюю поэму «Сибирь» с иллюстрациями М. Шагала: сначала в переводе на иврит, затем — в оригинале на идиш и в переводе на английский (издание ЮНЕСКО).

В 1963 г. специальный юбилейный комитет во главе с З. Шазаром выпустил в честь 50-летия Суцкевера двухтомник его стихотворений, а также сборник статей о его творчестве из израильской и мировой прессы. В многочисленных поездках по Америке, Канаде, Мексике и другим странам Суцкевер выступал на встречах с еврейскими читателями.

Награды 
 Кавалер ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (5 февраля 2008 года, Литва)
 Лауреат премии имени И. Мангера (1969) за лучшее произведение на идише, Премии главы правительства (1976), Государственной премии Израиля за 1985 г. и других. 
 Почётный гражданин Тель-Авива (1983).

Публикации 
 Буквоцвет (избранные стихотворения и поэмы в переводе Игоря Булатовского). Еврейский общинный центр Санкт-Петербурга, Центр «Петербургская иудаика». СПб., 2010. 88 с.: ил.
 Там, где ночуют звёзды (рассказы). М.: Текст—Книжники, 2015. — 301 с.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Воспоминания Л. Беринского
 Авром Суцкевер вспоминает // Народ Книги в мире книг. 2003. № 47
 Фрезинский Б. Я. Поэт Суцкевер — в тридцать и в девяносто // Народ Книги в мире книг. 2003. № 47.
 Дымшиц В. На смерть поэта // Народ Книги в мире книг. 2010. № 84
 Булатовский И. Видение видения // Народ Книги в мире книг. 2010. № 84

Родившиеся в Сморгони
Родившиеся в Виленской губернии
Поэты на идише
Писатели на идише
Поэты Израиля
Редакторы Израиля
Поэты Польши
Лауреаты Государственной премии Израиля
Партизаны Великой Отечественной войны
Выжившие в Холокосте
Объединенная партизанская организация
Узники гетто в Литве
Свидетели на Нюрнбергских процессах